Hedlund kan syfta på:

 Hedlund – ett efternamn och personer med namnet
 Bröderna Hedlund – en tidigare smides- och stålkonstruktionsfirma i Stockholm
 Gunnar Hedlund Award – pris för doktorsavhandling om internationellt företagande
 Jan Olov Hedlund – pseudonym för författaren Sun Axelsson (1935–2011)
 S A Hedlunds park – Göteborg